Села:
 Куцівка — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Куцівка — Черкаська область, Черкаський район

 Куцівка — колишнє село у Коломацькому районі (нині — Богодухівський район) Харківської області
 Куцівка — історична назва хутору, нині смт Новгородка Кіровоградської області

Залізнична станція:
  — залізнична станція Знам'янської дирекції Одеської залізниці на лінії Знам'янка — Долинська